Trasmonte puede referirse a:

 Trasmonte (Ames), parroquia y aldea española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Trasmonte (Arzúa), aldea española de la parroquia de Dombodán, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Trasmonte (Friol), parroquia civil española del municipio de Friol, provincia de Lugo, Galicia.
 Trasmonte (Las Regueras), parroquia española del concejo de Las Regueras, Asturias.
 Trasmonte (Oroso), parroquia española del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
 Trasmonte (Puebla del Brollón), lugar español de la parroquia de Vilachá, municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.

Otros 

 Colinas de Trasmonte, localidad española anejo a Quiruelas de Vidriales, provincia de Zamora, Castilla y León.
 Pineda Trasmonte, municipio español de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Pinilla Trasmonte, municipio español de la provincia de Burgos, Castilla y León.
 Vecilla de Trasmonte, localidad española del municipio de Villanázar, provincia de Zamora, Castilla y León.